2. edycja Ligi Światowej miała miejsce w 1991 roku. W fazie eliminacyjnej uczestniczyło 10 drużyn podzielonych na dwie grupy. Do turnieju finałowego, który odbył się w Mediolanie, awansowały zespoły Kuby, Włoch, ZSRR i Holandii. Zwycięzcy zainkasowali dwa miliony dolarów.

Uczestnicy

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

 Tabela

Grupa B 
Wyniki

|}

 Tabela

Faza Finałowa

Półfinały 

 

|}

Mecz o 3. miejsce 

 
|}

Finał 

 
|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

Liga Światowa w piłce siatkowej
1991 w piłce siatkowej